Куске — фамилия. Известные носители:
 Куске, Кевин (род. 1979) — немецкий бобслеист, выступающий за сборную Германии с 1999 года.
 Куске, Ортвин (1921—1972) — оберштурмфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста.